Det 12:e Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1959/1960, matcherna spelades från 5 december 1959 till 11 mars 1960. Vinnare blev SKA Sverdlovsk.

Mästerskapet avgjordes först i ett gruppspel där de 17 lagen delades in i 2 grupper efter geografiskt läg och mötte varandra 1 gånger. Efter gruppspel avgjordes mästerskapet i ett slutspel.

Sovjetiska mästerskapet

Gruppspel

Centrala gruppen

Ural-Sibirien gruppen

Slutspel

1959 i Sovjetunionen
1960 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1959/1960